Цератозамія (Ceratozamia) — рід голонасінних рослин родини замієві (Zamiaceae). Цератозамія поширена у південно-східних районах Мексики та Гватемали.

Опис 
Це невисокі рослини, часто з бульбоподібним стовбуром, який рідко піднімається над ґрунтом на 1-2 м і вкритий панциром із основ черешків опалих листків. Від саговників цератозамії відрізняються формою лускоподібних спорофілів. Луски мега- та мікроспорофілів у них закінчуються на верхівці двома рогоподібними виростами. З цим і пов'язана назва роду (з  — ріг).

Класифікація 
Рід налічує 31 сучасний вид

 Ceratozamia alvarezii Pérez-Farr., Vovides & Iglesias
 Ceratozamia becerrae Pérez-Farr., Vovides & Schutzman
 Ceratozamia brevifrons Miq.
 Ceratozamia chamberlainii Mart.-Domínguez, Nic.-Mor. & D.W.Stev.
 Ceratozamia chimalapensis Pérez-Farr. & Vovides
 Ceratozamia decumbens Vovides, S.Avendaño, Pérez-Farr. & González-Astorga
 Ceratozamia delucana Vázq.Torres, A.Moretti & Carv.-Hern.
 Ceratozamia euryphyllidia Vázq. Torres, Sabato & D.W. Stev.
 Ceratozamia fuscoviridis D. Moore
 Ceratozamia hildae G.P. Landry & M.C. Wilson
 Ceratozamia hondurensis J.L. Haynes, Whitelock, Schutzman & R.S. Adams
 Ceratozamia huastecorum  S. Avendaño, Vovides & Cast.-Campos
 Ceratozamia kuesteriana Regel
 Ceratozamia latifolia Miq.
 Ceratozamia leptoceras Mart.-Domínguez, Nic.-Mor., D.W.Stev. & Lorea-Hern.
 Ceratozamia matudae Lundell
 Ceratozamia mexicana Brongn.
 Ceratozamia miqueliana H. Wendl.
 Ceratozamia mirandae Vovides, Pérez-Farr. & Iglesias
 Ceratozamia mixeorum Chemnick, T.J. Greg. & S. Salas-Mor.
 Ceratozamia morettii Vázq. Torres & Vovides
 Ceratozamia norstogii D.W. Stev.
 Ceratozamia robusta Miq.
 Ceratozamia sabatoi Vovides, Vázq. Torres, Schutzman & Iglesias
 Ceratozamia santillanii Pérez-Farr. & Vovides
 Ceratozamia subroseophylla Mart.-Domínguez & Nic.-Mor.
 Ceratozamia totonacorum Mart.-Domínguez & Nic.-Mor.
 Ceratozamia vovidesii Pérez-Farr. & Iglesias
 Ceratozamia whitelockiana Chemnick & T.J. Greg.
 Ceratozamia zaragozae Medellin-Leal
 Ceratozamia zoquorum Pérez-Farr., Vovides & Iglesias

Викопні види Ceratozamia hofmannii та Ceratozamia wrightii описані з еоцену.

Примітки

Література 
 

 
Саговникоподібні
Роди голонасінних